British Gas est une expression anglaise (en français : « gaz britannique ») qui est utilisée des façons suivantes :

 British Gas plc est une ancienne entreprise britannique publique qui avait le monopole de la fourniture de gaz naturel
 British Gas est une marque commerciale dont la société britannique Centrica détient les droits d'utilisation au sein du Royaume-Uni et dont la société britannique BG Group plc détient les droits d'utilisation en dehors du Royaume-Uni.